Руновщанський район — колишня адміністративно-територіальна одиниця в Україні у 20-х роках XX століття:
 Руновщанський район — Полтавської округи УСРР;
 Руновщанський район — Красноградської округи УСРР.